Draconti, en llatí Dracontius, fou un poeta romà de religió cristiana, prevere a Hispània en lloc desconegut durant la primera meitat del  i que va morir vers el 450.

La seva obra principal es diu el Hexaëmeron, en 575 línies, un poema heroic que descriu els sis dies de la creació. També es conserven 198 versos elegíacs dedicats al jove Teodosi II, on l'autor demana perdó per alguns errors que havia comès en escriure l'obra principal, i s'excusa per no haver celebrat totes les victòries de l'emperador. L'estil de l'obra mostra clarament que l'autor havia estudiat amb profunditat els clàssics llatins. Isidor de Sevilla diu d'aquesta obra: Dracontius composuit heroicis versibus Hexaemeron creations mundi et luculenter, quod composuit, scripsit (draconti va escriure en versos heroics Hexaemeron sobre la creació del món, de gran bellesa, i tal com el va compondre el va escriure). Però l'obra és més aviat obscura d'expressió i confosa de pensament, i alguns crítics han arribat a dir que Draconti no s'entenia a si mateix.

L'obra principal, l'Hexameron, fou retocada per ordre del bisbe Eugeni II de Toledo, que al seu torn va actuar per ordre del rei Khindasvint, i a més de canviar alguns punts hi va incloure un sèptim dia afegint 634 línies. El bisbe Eugeni va fer incloure també en aquesta obra l'epístola a Teodosi.

Referències 

Poetes romans
Religiosos